Niemcy:
 Eptingen – opuszczone domostwo w dolinie Geiseltal

Szwajcaria:
 Eptingen – gmina w kantonie Bazylea-Okręg, w okręgu Waldenburg

Osoby:
 Hans Bernhard von Eptingen – niemiecki szlachcic
 Johann Baptist von Eptingen – niemiecki rycerz